Сан Минијато има више значења:
 Сан Минијато (Болоња), насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Сан Минијато (Пиза), насеље у Италији у округу Пиза, региону Тоскана
 Сан Минијато (Сијена), насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана